Bulgaria Transdunăreană (în ) este un termen folosit de istoriografia bulgară pentru a desemna teritoriile aflate sub autoritatea și controlul statului bulgar (Țaratul Bulgar) la nord de Dunăre în timpul Evului Mediu.

Acest teritoriu acoperă România și Moldova, estul Ungariei, Voivodina Serbiei și Bugeac cu Edisan în Ucraina din 2023 pe harta politică. Acest teritoriu la nord de Dunăre, sau o parte a acestuia, statul bulgar a condus și controlat (intermitent) de la înființarea sa nominală în 681 până când a căzut sub stăpânirea otomană în 1422-1430 (la vremea luptelor interioare dintre Radu Praznaglava si Dan al II-lea). Aceste ținuturi au fost numite de către istoricii lor bizantini contemporani „Bulgaria Transdanubiană”.

După ce Bulgaria a intrat sub stăpânire și putere otomană directă, stăpânirea Țării Românești și stăpânirea Moldovei au apărut în acest teritoriu medieval bulgar în secolul al XIV-lea ca teritorii otomane dependente.

Note

Primul Țarat Bulgar
Al Doilea Țarat Bulgar
Istoria medievală a României